Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 222 dans le monde.

 Route 222 au Québec, Canada
 Route 222 en Terre-Neuve-et-Labrador, Canada
 Route régionale 222 en Finlande
 Route nationale 222 en France
 Route régionale 222 en Slovénie